Агріппа Мененій Ланат () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Мененіїв, його гілки Ланатів:
 Агріппа Мененій Ланат — консул 503 року до н. е.
 Агріппа Мененій Ланат — консул 439 року до н. е., дворазовий військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 419 і 417 років до н. е.

Див. також 
 Мененії
Мененії